Lebadea är ett släkte av fjärilar. Lebadea ingår i familjen praktfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Praktfjärilar
Lebadea